Marc Vogel (ur. 18 października 1981 na Sri Lance) – szwajcarski skoczek narciarski. Mistrz Szwajcarii w skokach narciarskich w drużynie. Uczestnik mistrzostw świata w Lahti w 2001.

Życiorys 
Urodził się w 1981 na terenie Sri Lanki. Jako dziecko wyemigrował wraz z rodzicami do Szwajcarii. Swój pierwszy skok oddał w 1989.

W 1997 i 1999 zdobył dwa medale mistrzostw Szwajcarii juniorów w skokach narciarskich. Na skoczni w Sankt Moritz zdobył srebro, natomiast dwa lata później w Chaux-Neuve uplasował się na 3. pozycji. Dwukrotnie był mistrzem swojego kraju w rywalizacji zespołowej, po raz pierwszy w 1999, a po raz drugi 7 lat później.

W 1997 podczas mistrzostw świata juniorów rozegranych w Kanadzie dwukrotnie zajął 7. miejsce, zarówno w konkursie indywidualnym, jak i drużynowym. W kolejnych dwóch sezonach również uczestniczył w mistrzostwach, lecz zajmował miejsca w szóstej dziesiątce.

Nigdy nie zdobył punktów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najwyższe w karierze, 38. miejsce, zajął w swoim debiutanckim konkursie w Engelbergu w 1997.

W sezonie 1999/2000 zdobył pierwsze w karierze punkty w zawodach Pucharu Kontynentalnego za zajęcie 16. miejsca w Trondheim. Sezon ten był jego najlepszym w karierze – zajął w nim 65. miejsce w klasyfikacji generalnej. W sezonie następnym zajął 9. miejsce w zawodach w Bischofshofen, co jest dla niego najlepszym wynikiem w zawodach tej rangi.

W 2003 dwukrotnie wystartował w kwalifikacjach do konkursów Letniego Grand Prix. Ani raz nie zdołał zakwalifikować się do zawodów. Uczestniczył w konkursie drużynowym rozegranym w Hinterzarten, gdzie wraz z Marco Steinauerem, Simonem Ammannem i Andreasem Küttelem zajął 10. miejsce.

Swój najdłuższy w karierze skok oddał w 2004 na mamuciej skoczni narciarskiej w Vikersund. Wynosi on 176 metrów.

Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystartował w sezonie 2005/2006, po zakończeniu którego nie znalazł się w żadnej z kadr reprezentacji Szwajcarii na kolejny sezon.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2001  Lahti – 42. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 2001  Lahti – 9. miejsce (K-116), 9. miejsce (K-90)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1996  Asiago – 57. miejsce
 1997  Canmore (Calgary) – 7. miejsce
 1998  Sankt Moritz – 57. miejsce
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 51. miejsce
 Drużynowo
 1996  Asiago – 6. miejsce
 1997  Canmore (Calgary) – 7. miejsce
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 9. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1999/2000: 65.
 sezon 2000/2001: 138.
 sezon 2001/2002: 186.
 sezon 2002/2003: 102.
 sezon 2003/2004: 83.
 sezon 2004/2005: 123.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981